Die Saison 1961/62 war die sechste Spielzeit der drittklassigen Verbandsliga Westfalen. Meister und Aufsteiger wurde Arminia Bielefeld. Aus der Gruppe 1 stiegen der VfL Altenbögge, der ESV Münster und die TSG Rheda, aus der Gruppe 2 der TBV Mengede und die Sportfreunde Neheim ab. Aus der II. Division West stieg die SpVgg Erkenschwick ab. Aus den Landesligen stiegen in die Gruppe 1 Preußen Hochlarmark und der TBV Lemgo und in die Gruppe 2 der TuS Eving-Lindenhorst, der TuS Iserlohn und der SV Langendreer 04 auf.

Tabellen

Gruppe 1

Gruppe 2 

Der VfL Resse 08 wechselt zur Saison 1962/63 in die Gruppe 1.

Entscheidungsspiel um Platz eins 

Die punktgleichen Mannschaften aus Dahlhausen und Brambauer mussten in einem Entscheidungsspiel den Gruppensieger ermitteln. Das Spiel fand am 6. Mai 1962 in Castrop-Rauxel statt. Brambauer setzte sich mit 1:0 durch und qualifizierten sich für die Westfalenmeisterschaft.

|}

Westfalenmeisterschaft 

Die beiden Gruppensieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Westfalenmeister. Die Spiele wurden am 13. und 20. Mai 1962 ausgetragen. Arminia Bielefeld setzte sich durch und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur II. Division West.

|}

Literatur 

Fußballsaison 1961/62
1962